Скотт Гастингс (; 3 июня 1960) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА, за команды «Нью-Йорк Никс», «Атланта Хокс», «Майами Хит», «Детройт Пистонс» и «Денвер Наггетс». Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Скотт становился чемпионом НБА в сезоне 1989/1990, с командой «Детройт Пистонс».

Биография

Колледж 
Гастингс играл в баскетбол за Университет Арканзаса с 1978 по 1982 года. Находясь там, он был посвящён в братство Lambda Chi Alpha.

Скотт был сильным игроком и поэтому у него был выбор между Канзасским университетом (в его родном штате) и в Университетом Арканзаса. Он выбрать университет Арканзаса.

НБА 
На Драфте 1982 года Скотт был выбран «Нью-Йорк Никс», 29-м номером, во 2-м раунде. В котором провёл сезон 1982/1983 и потом перешёл на пять лет в «Атланта Хокс». В 1988 году Гастингс перешёл в клуб-новичка НБА, «Майами Хит». В нём он провел сезоне 1988/1989. Два года (1988—1991) Скотт играл за «Детройт Пистонс», с которым в сезоне 1989/1990 выиграл Чемпионат НБА. Свою карьеру окончил в «Денвер Наггетс», с которым играл с 1991 по 1993 года.

Ему принадлежит рекорд НБА по количеству матчей подряд без перехватов,65 матчей подряд.

Личная жизнь 
В настоящее время он проводит радиошоу с Дрю Гудманом и Сэнди Клафом на спортивной радиостанции KKFN 104.3 The Fan, в Денвере. До 2012 года Гастингс был одним из ведущих шоу с Майком Эвансом и Альфредом Уильямсом. Он также работает телекомментатором Денвера Наггетс, на спортивном канале Altitude Sports and Entertainment, вместе с Крисом Марлоу. Также он ведет гольф—шоу, во время межсезонья в НБА.

Ссылки 
 Скотт Гастингс на спортивном радио 1043thefan.com
 Статистика на сайте basketball-reference.com
 Scott Hastings leaves 850KOA

Баскетболисты США
Игроки «Арканзас Рейзорбэкс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Денвер Наггетс»